Tomtit steht für:
 Blackburn Tomtit, Flugzeugmotor
 Hawker Tomtit, Schulflugzeug
 Maorischnäpper, Vogelart in Neuseeland